Скоп:
 Скоп — то же, что скопление, собрание людей для чего-либо.
 Скоп — запасы, склад чего-нибудь.
 Скоп — волокно, собираемое из отходящих вод бумагоделательной машины и идущее в переработку.

Фамилия 
 Скоп, Юрий Сергеевич (1936—2020) — советский прозаик, очеркист, сценарист.
 Дергачёва-Скоп, Елена Ивановна (1937—2022) — российский литературовед, доктор филологических наук, профессор.

См. также 
 Скопа